Jägerslust steht für:
 Jägerslust (Felde), Ortsteil der Gemeinde Felde, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Jägerslust (Krummwisch), Ortsteil der Gemeinde Krummwisch, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 alter Name eines Gebietes in Flensburg, früher ein Truppenübungsplatz, jetzt Naturerlebnisraum, siehe Stiftungsland Schäferhaus